Il doppio del torneo di tennis Taipei Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Kenny Thorne 6-4, 7-6.

Teste di serie

 John-Laffnie de Jager /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (finale)

 Andrew Kratzmann /  Jason Stoltenberg (quarti di finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1993